Santa Justa hace referencia a varios artículos:
Las santas Justa y Rufina, dos hermanas santificadas y veneradas por la iglesia católica.

Lugares
Estación de Sevilla-Santa Justa, estación de tren de alta velocidad, regional y de cercanías.
San Pablo-Santa Justa, uno de los once distritos en que está dividida a efectos administrativos la ciudad de Sevilla.
Playa de Santa Justa, municipio de Santillana del Mar, Comunidad Autónoma de Cantabria (España).
Ermita de Santa Justa, localidad de Agost, Alicante.
Ermita de Santa Justa (Ubiarco)

En Portugal
Elevador de Santa Justa, también llamado Elevador do Carmo, es un ascensor que une los barrios de la Baixa Pombalina y el Chiado en Lisboa.
Santa Justa (Arraiolos), freguesia del municipio de Arraiolos.
Santa Justa (Lisboa), freguesia del municipio de Lisboa.